Arnould de Hornes (1339-1389), évêque d'Utrecht puis prince-évêque de Liège ;
 Eugène Maximilien de Hornes (mort en 1709), officier, comte puis prince de Horn ;
 Jean de Hornes (1450-1505), prince-évêque de Liège ;
 Maximilien Emmanuel de Hornes (1695-1763), prince de Horn, chevalier de la Toison d'or ;
 Antoine Joseph de Hornes (1698-1720), officier exécuté à Paris, en place de Grève pour meurtre ;
 Florent de Horne, exécuté à Simancas (Espagne) en 1570 sur ordre de Philippe II d'Espagne ;
 Jean de Horne dit Jean de Wilde (1430-1468), chef populaire de la principauté de Liège ;
 Maison de Hornes (- siècle) ;
 Philippe-Emmanuel de Hornes (1661-1718), général espagnol, grand veneur et capitaine-général ;
 Philippe de Montmorency, décapité en 1568, dernier comte de Horn.

Toponyme 
 Hornes, hameau de la Valle de Mena